Munich bezeichnet:
 München (auf Englisch; Múnich auf Spanisch)
 Munich (North Dakota), Dorf im Cavalier County
 Munich (Grenada), Siedlung im Parish Saint Andrew, Grenada
 Munich (Band), deutsche Rockband
 München (Film), einen Spielfilm (2005) von Steven Spielberg
 eine 1908 gebaute Fähre der Great Eastern Railway, siehe St. Denis (Schiff, 1908)

Siehe auch:
 München (Begriffsklärung)
 Munich Tovar